Агеенков — фамилия.

Известные носители 
 
 Агеенков, Филипп Андреевич (1909—1946) — генерал-майор, сотрудник НКВД-СМЕРШ.

См. также 
 Агеенко